Larré (Morbihan)
 Larré (Orne)